Александр Леонидович Берелович (род. 2 июля 1967, Харьков) — немецкий, ранее украинский шахматист, гроссмейстер (1997).

С шахматами познакомился в пятилетнем возрасте. Первый тренер — Сергей Александрович Шедей. Занимался в ш/к «Пешка» (Харьков), затем у Александра Вайсмана. В 2001 году переехал в Германию. Чемпион Украины (2001). Женат, имеет двоих дочерей.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Чемпионы Украины по шахматам
Шахматисты Германии
Шахматные тренеры Германии